Jméno Gareth nosí více různých osob:

 Gareth Bale (* 1989) – velšský fotbalista
 Gareth Edwards (* 1947) – velšský ragbista
 Gareth Hale (* 1953) – anglický herec
 Gareth Marriott (* 1970) – anglický vodní slalomář
 Gareth (rytíř) – rytíř Kulatého stolu v artušovské legendě